Andalucia Tennis Experience 2009 – tenisowy turniej WTA kategorii WTA International Series w sezonie 2009 z cyklu Andalucia Tennis Experience rozgrywany w dniach 6–12 kwietnia 2009 roku w Marbelli na kortach ceglanych o puli nagród wynoszącej 500 000 dolarów amerykańskich.

Zawodniczki rozstawione

Drabinka

Faza finałowa

Faza początkowa

Pula nagród

Zawodniczki rozstawione

Drabinka

Pula nagród

Eliminacje gry pojedynczej 
 Drabinka

Linki zewnętrzne 
 Oficjalna strona turnieju (wersja archiwalna)

Przypisy 

2009 w tenisie ziemnym
2009
2009 w Hiszpanii